Midland League 1898–99 var den tiende sæson i den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 14 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Doncaster Rovers, som dermed vandt ligaen for anden gang – første gang var i sæsonen 1896-97.

Siden sidste sæson var ligaen blevet udvidet fra 12 til 14 hold. Tre hold, Barnsley, Burslem Port Vale og Glossop North End, havde forladt ligaen efter de blev valgt til The Football League, der blev udvidet fra 32 til 36 hold. Som erstatning optog Midland League fem nye hold: Heanor Town, der vendte tilbage til ligaen efter én sæsons pause, samt reserveholdene for Derby County, Sheffield United, The Wednesday og Leicester Fosse.

Efter sæsonen blev Chesterfield valgt som nyt hold i The Football League. Yderligere fire hold forlod ligaen: Sheffield United Reserves, The Wednesday Reserves, Long Eaton Rangers og de forsvarende mestre Mexborough. Som erstatning optog ligaen fire nye hold:
 Barnsley Reserves.
 Lincoln City Reserves.
 Newark, der tidligere (1892-96) havde spillet i Midland League, og som vendte tilbage efter tre års fravær.
 Northampton Town.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899